Akira Sasaki (1981-), skieur alpin japonais ;
 Hayato Sasaki (1982-), footballeur japonais ;
 Hikari Sasaki (1967-), judokate japonaise ;
 Hirohisa Sasaki (1961-), réalisateur japonais ;
 Hirokazu Sasaki (1962-), footballeur japonais ;
 Johnny Sasaki, personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear ;
 Kazuhiro Sasaki (1968-), joueur japonais de baseball ;
 Keisuke Sasaki (1901-1967), réalisateur japonais ;
 Kensuke Sasaki (1966-), catcheur japonais ;
 Koji Sasaki (1936-), footballeur japonais ;
  (1883-1927), zoologiste japonais ;
 Masanao Sasaki (1962-), footballeur japonais ;
 Naojiro Sasaki (1901-1943), traducteur japonais ;
 Norio Sasaki (1958-), entraîneur japonais de football ;
 
 Nozomi Sasaki (1983-), seiyū japonaise ;
 Nozomi Sasaki (1988-), mannequin, actrice et chanteuse japonaise ; 
 Nozomu Sasaki (1967-), acteur japonais ; 
 Ryuta Sasaki (1988-), footballeur japonais ;
 Sadako Sasaki (1943-1955), fillette japonaise victime du bombardement atomique d'Hiroshima ;
 Setsuko Sasaki (1944-), joueuse japonaise de volley-ball ;
 
 Tatsuo Sasaki (1916-1970), chanteur japonais connu sous le nom de Haruo Oka ;
  (1942-), lutteur japonais ;
 Toshirō Sasaki (1900-1933), romancier japonais ;
 Yasushi Sasaki (1908-1993), réalisateur japonais.

Voir aussi 
 Clan Sasaki